Дичков — название населённых пунктов:
 
 Дичков — посёлок в Болховском районе Орловской области России.
 Дичков — село в Тернопольском районе Тернопольской области Украины.